Йоганн Крістіан Мікан (1769—1844) — австрійський (богемський) ботанік і ентомолог.
 Йозеф Готфрід Мікан (1743—1814) — австрійсько-чеський ботанік.

 Машгад-е Мікан — село в Ірані, у однойменному дегестані, Центральний бахш, шахрестані Ерак остану Марказі.
 Машгад-е Мікан — дегестан в Ірані, Центральний бахш, в шагрестані Ерак остану Марказі.